Grün & Blau () —  альбом немецкой панк-группы Feeling B, вышедший в 2007 году, и содержащий перезаписанные песни и ремиксы, выпущенный Кристианом Лоренцем.

Список композиций 
 «Graf Zahl» (Count von Count)
 «Langeweile»
 «Dufte» (Flavored)
 «Frosch im Brunnen» (Frog in the well)
 «Herzschrittmacher» (Pacemaker)
 «Keine Zeit» (No time)
 «Hässlich»  (Ugly)
 «Gipfel» (Summit)
 «Schlendrian» (Spend)
 «Wieder keine Zeit» (No time again)
 «Space Race»
 «Veris Dulcis»
 «Grün & Blau» (Green & Blue'')

Примечания 

Альбомы панк-рока